Futebolistas
 Edinho (futebolista nascido em 1970) — ex-futebolista brasileiro, goleiro, filho de Pelé
 Edinho (futebolista nascido em 1983) — futebolista brasileiro, zagueiro e volante
 Edinho Nazareth — ex-futebolista e ex-treinador de futebol brasileiro
 Arnaldo Edi Lopes da Silva — futebolista português, avançado

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos